Суперлига 2006/2007 () — 67-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Эльбасани» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

2006/2007
Албания
Албания
Спорт в Албании в 2006 году
2007 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007